Чемпионат Америки по баскетболу 2013 проходил в Венесуэле с 30 августа по 11 сентября. Это 16-й по счёту турнир. В финальной стадии приняли участие 10 национальных сборных, разделённые на 2 группы.

По результатам соревнований пройдёт отбор на Чемпионат мира по баскетболу 2014 в Испании.

Квалификация 

Обе страны Северной Америки, Канада и США, автоматически квалифицируются на соревнования. Однако из-за отказа США участвовать в чемпионате, страны Южной Америки получили одну дополнительную квоту, а Канада будет единственным представителем от Северной Америки.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка была проведена в Каракасе 28 февраля 2013 года.

Соревнование

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Второй раунд

Финальный раунд

Итоговое положение

Сборная всех звёзд турнира 
 Защитник:  Хосе Хуан Бареа
 Защитник:  Факундо Кампаззо
 Форвард:  Рейналдо Балкман
 Форвард:  Луис Скола 
 Центровой:  Густаво Айон — MVP

См. также
 Чемпионат Америки по баскетболу среди женщин 2013

Ссылки 
 FIBA Америка  
 Официальный сайт

2011
2013 год в баскетболе